Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1996 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Salsomaggiore Terme, en Italie.

L'équipe du Portugal remporte pour la dix-neuvième fois le titre européen de rink hockey et pour la troisième fois consécutive.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
Résultats

1996
Rink hockey
Rink hockey 1996
Sport en Italie en 1996
Rink hockey en 1996